

Geografia 
 Lussemburgo – Stato dell'Europa nord-occidentale
 Lussemburgo – capitale dello Stato omonimo
 Cantone di Lussemburgo – cantone dello Stato omonimo
 Distretto di Lussemburgo – distretto dello Stato omonimo
 Provincia del Lussemburgo – provincia del Belgio
 Ducato del Lussemburgo – signoria storica all'interno del Sacro Romano Impero

Altro 
 Palazzo del Lussemburgo – palazzo di Parigi
 Giardini del Lussemburgo – giardini di Parigi
 Casata di Lussemburgo – famiglia reale tedesca del Medioevo